Maschera – manufatto che copre il viso, gli occhi o la bocca
Maschera mortuaria – oggetto rituale usato nelle sepolture di varie culture

Applicazioni tecniche 

Maschera – tecnica fotografica nei negativi a colori
Maschera – forma o sagoma utilizzata per la realizzazione artigianale di oggetti

Lavoro, sport e tempo libero 

Maschera protettiva

 Maschera – attrezzo da baseball
 Maschera – attrezzo per subacquea

Teatro 

 Maschera – personaggio della commedia dell'arte
 Maschera – ornamento teatrale
 Maschera – operatore della sala di un pubblico spettacolo che ha il compito di controllare i biglietti e, in alcuni casi, di accompagnare gli spettatori al posto in sala

Pagine correlate
La maschera
Mascherina